Питиск, Бартоломеус — немецкий математик, астроном, теолог-кальвинист. 
 Питиск — большой и глубокий древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.